Artur Błażejewski (archeoloog), Pools archeoloog (geboren in 1961)
Artur Błażejewski (voetballer), Pools voetballer (geboren in 1981)